Noordelijke witwangdwergooruil
 Zuidelijke witwangdwergooruil